het Engels voor slaghout (doorverwijspagina)
 Hockeystick, ook stick, een slaghout in het hockey
 Joint, ook stick of spliff, een sigaret van marihuana
 Joystick, een apparaat voor ruimtelijke communicatie tussen mens en computer
 USB-stick, een medium voor gegevensopslag
 Chapman Stick, een muziekinstrument
 Stick (film), een film uit 1985 met Burt Reynolds
 Stick (Marvel), een figuur in de strips van Marvel Comics